Ford Fairlane (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1955–1971
 Ford Fairlane (Australia) – samochód osobowy produkowany na rynek australijski w latach 1959–2007

Inne  
 Ford Fairlane Thunderbolt – samochód sportowy produkowany na rynek amerykański w latach 1963–1964